Köllnsee steht für folgende Gewässer im Landkreis Uckermark, Brandenburg:

 Großer Köllnsee
 Kleiner Köllnsee

Siehe auch:
 Kienhorst/Köllnseen/Eichheide, Naturschutzgebiet im Landkreis Barnim, Brandenburg